49-й Венецианский международный кинофестиваль проходил в Венеции, Италия с 1 сентября по 13 сентября, 1992 года.

Жюри 

 Деннис Хоппер (США) и Иржи Менцель (Чехословакия) (Президенты),
 Джанни Амелио (Италия),
 Эннио Морриконе (Италия),
 Анн Броше (Франция),
 Нил Джордан (Ирландия),
 Ханиф Курейши (Великобритания),
 Форест Уитакер (Великобритания),
 Майкл Ритчи (США),
 Жак Сиклир (Франция),
 Фернандо Эсекьель Соланас (Аргентина).

Конкурсная программа

Награды 
 Золотой лев: Цю Цзю идёт в суд, режиссёр Чжан Имоу
 Серебряный Лев — Особый приз жюри: Смерть неаполитанского математика, режиссёр Марио Мартоне
 Серебряный лев за лучшую режиссёрскую работу: Клод Соте — Сердце зимой; Дан Пица — Отель де Люкс; Хосе Хуан Бигас Луна — Ветчина, ветчина
 Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль: Джек Леммон — Американцы
 Кубок Вольпи за лучшую женскую роль: Гун Ли — Цю Цзю идёт в суд
 Золотой лев за вклад в мировой кинематограф: Френсис Форд Коппола, Жанна Моро и Паоло Вилладжо

Библиография 
 Edoardo Pittalis — Roberto Pugliese, Bella di Notte — Август 1996 года
 L’Europeo, Cinema in Laguna, Сентябрь 2008 года

Ссылки 
 49-й Венецианский кинофестиваль 
 Официальный сайт кинофестиваля в Венеции

Сентябрь 1992 года
1992 год в Италии
Кинофестивали 1992 года